El término tuning puede ser utilizado para referirse a:

 Tuning (automóviles), es, en el mundo del automóvil, sinónimo de la personalización de un vehículo a través de diferentes modificaciones de la mecánica para mayor rendimiento, cambios exteriores de la carrocería, suelen ser de fibra de vidrio con ensanches exagerados y pinturas llamativas, e incluso en el interior del vehículo;

 Tuning (informática), afinar la configuración de hardware y software para optimizar su rendimiento; o

 Tuning (estilo urbano), personas aficionadas a la personalización de vehículos y aparatos electrónicos.